Tick-Tock – singel Mariji Jaremczuk
 Tick-Tock – singel Albiny